Лас Кумбрес има више значења:

 Лас Кумбрес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Кумбрес (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Кумбрес (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Кумбрес (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кумбрес (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кумбрес (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Кумбрес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Кумбрес (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Кумбрес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Кумбрес (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Кумбрес (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику